Zagraniczne synagogi:
 Synagoga Chóralna w Brześciu nad Bugiem – dawna główna synagoga brzeskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Bukareszcie – główna synagoga bukareszteńskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Drohobyczu – największa synagoga zachodniej Ukrainy
 Synagoga Chóralna w Dyneburgu – główna synagoga dyneburskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Kijowie – jedna z kijowskich synagog
 Synagoga Chóralna w Kownie – główna synagoga koweńskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Mińsku – obecnie Rosyjski Teatr Dramatyczny
 Synagoga Chóralna w Moskwie – główna synagoga moskiewskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Rydze – nieistniejąca ryska synagoga.
 Synagoga Chóralna w Wilnie – główna synagoga wileńskiej gminy żydowskiej
 Synagoga Chóralna w Witebsku – nieistniejąca witebska synagoga.
 Wielka Synagoga Chóralna w Sankt Petersburgu
 Wielka Synagoga Chóralna w Lipawie

Polskie synagogi:
 Synagoga Chóralna w Białymstoku

Synagogi